Ikaasaalaq bezeichnet:
 Ikaasaalaq (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ikaasaalaq (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland